Caterina Parr o Catherine Parr, reina consort d'Anglaterra i sisena esposa de Enric VIII d'Anglaterra 
 Jack Parr (Louisville, Kentucky, 1936 ― Lindsborg, Kansas, 2015), jugador de bàsquet estatunidenc 
 Larry Parr (1946 – 2011), jugador, editor i escriptor d'escacs estatunidenc